Landsitz steht für:
 Wohnsitz des Besitzers eines Landguts bzw. Gutshofs, siehe Herrenhaus (Gebäude)
 herrschaftliches größeres landwirtschaftliches Anwesen, siehe Gutshof
 Sommersitz eines Adligen oder begüterten Bürgerlichen auf dem Land, Alternative zu seinem Stadtpalais
 Sitz der Landstände

Siehe auch: